Ponad wszystko – amerykański serial z 2003
 Ponad wszystko – amerykański film z 2017
 Ponad wszystko – album Eweliny Lisowskiej